Kiss Katalin
 Kiss Katalin (?) világbajnok tőrvívó
 Kiss Katalin (1957) iparművész, szövöttanyag-tervező, textilművész
 Kiss Katalin (?) sportgimnasztikázó

hasonló nevűek
 É. Kiss Katalin (1949) Széchenyi-díjas nyelvész, egyetemi tanár
 Kiss Katalin Ágnes (1944–1999) művésztanár
 M. Kiss Katalin (1941) keramikus, iparművész